По попису становништва 1953. у ФНРЈ у НР Босни и Херцеговини је живјело 2.847.790 становника. Од тога је Срба 1.264.372, Хрвата било 654.229, Југословена 891.800 и осталих 37.389.

Етничке карте

1953

Национални састав по општинама

Види још 
 Попис становништва 1953. у ФНРЈ

Извори 

 
 
 Национални састав становништва ФНР Југославије 1953.

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина
1953.
Демографија Југославије